Каленик може да се отнася за:

 вариант на името на рибата лин;
 Каленик, село в Област Видин, България;
 Каленик, село в Област Ловеч, България;
 Горно Каленик, на гръцки Ано Каленики, село в Ном Лерин, Гърция;
 Долно Каленик, на гръцки Като Каленики, село в Ном Лерин, Гърция.